Die Adelaide Sevens 2009 (offiziell als International Rugby Sevens Adelaide 2009 bezeichnet) waren die sechste Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand vom 3. bis zum 5. April statt. Im Finale gewann Südafrika 26:7 gegen Kenia und gewann das Turnier damit zum zweiten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Adelaide Sevens 2009 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Adelaide Sevens 2009 auf rugby7.com
 Adelaide Sevens 2009 auf worldrugby.org

Rugby 2009
Sportveranstaltung in Adelaide
City of Adelaide